David Kent (polític) (1867–1930), Sinn Féin TD 1918–1927
 David Kent (historiador) (1941), historiador i creador de l'Australian Kent Music Report
 David Kent (músic), antic membre de la banda Hall & Oates.